Кубок мира по сноубордингу (сноуборду) 2012/2013 (en. 2012–13 FIS Snowboard World Cup) — 19-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 26 августа 2012 года в новозеландской Кардоне и завершится 27 марта 2013 года в испанской Сьерре-Неваде.
С 15 января по 1 февраля в Кубке мира запланирована пауза для чемпионата мира в Стоунхеме, который прошёл с 16 по 27 января 2013 года.
Действующими обладателями Кубка мира по итогам сезона 2011/12 являются:
 Мужчины:
 Общий зачёт КМ в гладких дисциплинах (ПГС,ПСЛ, сноубордкросс): Роланд Фишналлер (Италия)
 Общий зачёт КМ (хафпайп,слоупстайл,биг-эйр): Янне Корпи (Финляндия)
 Зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах (ПСЛ, ПГС): Роланд Фишналлер (Италия)
 Зачёт Кубка мира в сноуборд-кроссе: Пьер Волтьер (Франция)
 Зачёт Кубка мира в хафпайпе: Янне Корпи (Финляндия)
 Зачёт Кубка мира в биг-эйре: Янне Корпи (Финляндия)

 Женщины:
 Общий зачёт КМ в гладких дисциплинах (ПГС,ПСЛ, сноубордкросс): Патриция Куммер (Швейцария)
 Общий зачёт КМ (хафпайп,слоупстайл,биг-эйр): Кай Ксютонг (Китай)
 Зачёт Кубка мира в параллельных дисциплинах (ПСЛ, ПГС): Патриция Куммер (Швейцария)
 Зачёт Кубка мира в сноуборд-кроссе: Доминик Мальте (Канада)
 Зачёт Кубка мира в хафпайпе: Кай Ксютонг (Китай)
 Зачёт Кубка мира в биг-эйре/слоупстайле: Шарлотта ван Гилс (Нидерланды)

Зачёт призовых мест 
Распределение призовых мест, завоёванных представителями разных стран (с учётом гонок Чемпионата мира 2013):(на данный момент проведено 58 из 66 (изначально было запланировано 80 гонок,но 14 гонок - отменено)

Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Календарь сезона 

В скобках после имени победителя указано который по счёту этап Кубка мира за карьеру был выигран

Мужчины

Хафпайп

Слоупстайл

Биг-эйр

Сноуборд-кросс

Параллельные дисциплины 

 ПГС — Параллельный гигантский слалом
 ПСЛ — параллельный слалом

Женщины

Хафпайп

Слоупстайл

Сноуборд-кросс

Параллельные дисциплины 
 ПГС — Параллельный гигантский слалом
 ПСЛ — параллельный слалом

Зачёт малого Кубка мира 
Малый Кубок мира разыгрывается по каждой дисциплине отдельно.

Параллельный слалом (ПСЛ)

См. также 
 Чемпионат мира по сноуборду 2013

Ссылки 
 Календарь соревнований на FIS 
 Результаты соревнований на FIS

2012 год в сноуборде
2013 год в сноуборде
Кубок мира по сноуборду
Зимние виды спорта в сезоне 2012/2013